Cornichon steht für:

 Gewürzgurke (französisch cornichon)
 die Tram-Baureihe BVB Be 4/4 477–502 der Basler Verkehrs-Betriebe (Spitzname Cornichons)
 das Schweizer Cabaret Cornichon (1934–1951)